Kudritzki ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Kudritzki (1911–1970), deutscher Pianist, Arrangeur, Komponist und Bandleader
 Rolf-Peter Kudritzki (* 1945), deutscher Astronom